Wockia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Hermann von Heinemann 1870. Wockia ingår i familjen Urodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Wockia